Sölar es una banda española de rock duro progresivo con tintes metal fundada porJosé Travé en Granada a finales de 2013. Comenzó como un proyecto personal en el que experimentaba con sonidos extremos, riffs potentes, efectos inusuales unidos a bases rítmicas pesadas.

Está formada por Pepe Travé Auñón a la guitarra y voz; Víctor Alonso Villa con la guitarra solista y coros; Javier Condito con el bajo; y Alessandro Manca a la batería y coros.

En los comienzos se intentó crear una línea musical buscando un estilo puramente americano, con influencia de bandas como Audioslave, Sound Garden, Alice in Chains, Foo Fighters o Incubus, entre otras.

Sus letras hablan de poesía idílica y existencial, de enfoque críptico, que tratan temas como el desamor, la injusticia social, el existencialismo y la espiritualidad.

Sölar se presentó oficialmente como banda con el LP Another way. El disco, grabado en Estudios 3monkys masterizado en Londres a cargo de 4DSound, dio como resultado diez temas en los que se puede destacar una sección rítmica pesada, innovación sonora de en riffs y solos de guitarra.

La discográfica Rock Estatal Records presentó su segundo LP “Your Creed” en 2018. Este trabajo fue grabado también en Estudios 3Monkys de Motril. Una nueva línea melódica define este nuevo álbum, más sentimental y lleno de contrastes sonoros. Las letras son más profundas, cuentan experiencias de la vida que van desde la paternidad hasta la crítica a la dependencia cibersocial, desde el cáncer hasta el sentimiento de libertad (homenaje a Chris Cornell), desde la toma de decisiones que marcarán el destino de una persona hasta el reproche de una relación con mal final.

El EP Meta-morfé es editado por esta discográfica también. Está formado por los temas más emblemáticos de la banda pero ahora, cantados en castellano, idioma que quedará definido para el resto de trabajos de la banda.

Es en 2019 cuando se firma con la discográfica Clifford Records para presentar el sencillo que marcaría el rumbo de la banda en cuanto a sonido se refiere con la formación actual. "Hiperactivo" se convierte en el buque insignia de la banda.

En 2020 se lanza "En mi piel", tema al estilo de los acústicos de los 90 en Seatle. Y es en abril cuando se lanza el sencillo "No tienes nada que hacer", grabado, producido, mezclado y masterizado por Carlos Hernández Nombela, pieza fundamental en el equipo y que terminará asentando las bases musicales de la banda.

En septiembre de 2020 se hace una revisión del "You can feel", tema grabado en el LP "Your Creed". Se regraba desde los cimientos añadiendo una base armónica más acorde al nuevo sonido de la banda y letra en castellano.

Referencias 

Grupos de música de Granada